Grodziec (gromada w powiecie bielskim)
 Grodziec (gromada w powiecie konińskim) 
 Grodziec (gromada w powiecie opolskim)

także:

 Grodziec Mały (gromada) (powiat głogowski)